Az aberráció valamiféle tulajdonságbeli változást, vagy rendellenességet jelent. Lehet:

Biológiai aberráció
Csillagászati aberráció
Fény aberráció
Optikai aberráció
Szexuális aberráció